Labbnäs kan avse:
 Labbnäs, Kimitoön – en by i Kimitoöns kommun, Åboland
 Labbnäs, Geta – en by i Geta kommun, Åland